Алексе́й Алекса́ндрович Никола́ев:
 Николаев, Алексей Александрович (1931—2003) — советский и российский композитор.
 Николаев, Алексей Александрович (1914—1987) — министр автомобильных дорог РСФСР.
 Николаев, Алексей Александрович (1908—1945) — полный кавалер ордена Славы.